appartenente all'antico popolo dei Tocari
 Lingua tocaria